Narberth kan syfta på:

 Narberth, Pennsylvania, en ort i USA
 Narberth, Wales, en ort i Storbritannien